

Geografia

Francia 
 Lemberg – comune del dipartimento della Mosella (Lorena)

Germania 
 Lemberg – comune del circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)

Ucraina 
 Lemberg, oggi L'viv, in italiano Leopoli – città dell'Oblast' di Leopoli

Persone 
 Justin Lemberg (1966) – nuotatore australiano